

Astronomia 
 4733 ORO – asteroide della fascia principale

Chimica 
 Oro – elemento chimico di numero atomico 79 (simbolo Au)

Cinema
 Oro  (Wall Street) – film del 1929 diretto da R. William Neill
 Oro  (Gold) – film del 1934 diretto da Karl Hartl
 Oro  (A Prize of Gold) – film del 1955 diretto da Mark Robson
 Oro – film del 1992 diretto da Fabio Bonzi
 Oro - La città perduta (Oro) – film del 2017 diretto da Agustín Díaz Yanes

Codici 
 ORO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yoro (Honduras)
 oro – codice ISO 639-3 della lingua orokolo

Geografia
 Oro – frazione del comune di Piegaro (Italia)
 Provincia di Oro – provincia della regione di Papua (Papua Nuova Guinea)

El Oro – comune del Messico (stato federato del Messico)
El Oro – comune del Messico (Durango)
El Oro – provincia dell'Ecuador
El Oro – distretto del Perù

Letteratura 
 Oro – racconto lungo di fantascienza dello scrittore statunitense Isaac Asimov del 1991
 Oro – racconto di Primo Levi presente in Il sistema periodico

Mineralogia 
 Oro alluvionale – depositi alluvionali contenenti l'elemento chimico oro
 Oro nativo – depositi primari contenenti l'elemento chimico oro

Mitologia 
 Oro – personaggi della mitologia greca
 Oro – dio egizio noto comunemente col nome latino di Horus

Musica 
 O.R.O. – gruppo musicale italiano
 Óró - A Live Session – album di Moya Brennan del 2005
 Oro – album di Andrea Liberovici del 1978
 Oro/Lungo bacio, lungo abbraccio – singolo di Mango del 1984
 Oro – brano musicale di Jelena Tomašević rappresentante la Serbia all'Eurovision Song Contest 2008
 Oro - singolo di Tredici Pietro del 2021
 Oro - singolo di Tecla del 2022

Sport 
 Club Deportivo Oro – società calcistica messicana
 Oro – ring name del wrestler messicano Jesús Javier Hernández Silva (1971-1993)

Altro 
 Oro – colore
 Oro – in araldica
 Oro – personaggio del videogioco Street Fighter III

Pagine correlate
Orro
Ora (disambigua)